O tuk-tuk (; , em Moçambique: txopela), também conhecido como autorriquixá ou autorriquexó, é um meio de transporte, um modelo de riquixá ou de triciclo motorizado, com cabine para transporte de passageiros ou mercadorias, muito utilizado em países em desenvolvimento, sobretudo no sul e no sudeste da Ásia, mas também em alguns países europeus.

O vocábulo "riquixá" (na língua galega: "de rico") vem da língua japonesa jinrikisha (人力車), onde jin (人) significa "humano", riki (力) significa "tração", e sha (車) significa "veículo", que literalmente significa "veículo de tração humana".

Ver também
 Bicicleta
 Bicicleta tandem
 Boda-boda
 Ciclo-riquixá
 Quadriciclo
 Transporte de tração humana
 Triciclo
 Reboque para bicicleta

Ligações externas
  
 
 
 

Veículos de 3 rodas
Transporte cicloviário
Veículos terrestres
Veículos com rodas